Бен Ха́ллоран (; ) — австралийский футболист, нападающий клуба «Аделаида Юнайтед». Выступал в сборной Австралии.

Клубная карьера

«Голд-Кост Юнайтед» 
Халлоран дебютировал за «Голд-Кост Юнайтед», выйдя на замену в матче четвёртого раунда А-Лиги сезона 2010/11 против «Мельбурн Виктори». Всего за два сезона Бен провёл 26 матчей и забил 4 мяча.

«Брисбен Роар» 
После ухода из «Голд-Кост Юнайтед» в конце сезона 2011/12 Халлоран привлек большой интерес со стороны «Мельбурн Виктори», «Брисбен Роар» и ещё по крайней мере трёх других австралийских клубов. 13 мая 2012 года было объявлено, что был подписан контракт на три года с «Брисбен Роар». Дебютный гол Бен забил в своём седьмом матче, против «Сиднея».

Халлоран начинал 17 матчей с первых минут, но в остальных 10 случаях выходил на матч с замены. Всего он за клуб забил четыре гола.

«Фортуна» Дюссельдорф 
22 мая 2013 года было объявлено, что Халлоран перешёл в «Фортуну» из Дюссельдорфа за 400 тысяч долларов. 7 октября 2013 года Халлоран дебютировал за клуб в матче против «Гройтера». Бен в том матче играл на правом фланге и его команде удалось выиграть 2:1. Халлоран забил первый гол за дюссельдорфскую команду 10 февраля 2014 года, в матче против клуба «Мюнхен 1860», сравняв счёт на 70-й минуте.

«Хайденхайм» 
22 июня 2015 года Халлоран перешёл в «Хайденхайм».

«В-Варен Нагасаки» 
В январе 2018 года Халлоран закончил свое заклинание в Европе и подписал контракт с «В-Варен Нагасаки». После пяти появлений в клубе Халлоран покинул клуб 3 июля 2018 года.

«Аделаида Юнайтед» 
14 августа 2018 года Халлоран вернулся в А-лигу, подписав двухлетний контракт с «Аделаида Юнайтед». 4 марта 2020 года подписал новый контракт с клубом на 2 года.

Выступление за сборную 
Халлоран сыграл шесть матчей за молодёжную сборную Австралии и забил один гол.

Бен дебютировал за национальную сборную Австралии в товарищеском игре против сборной ЮАР 26 мая 2014 года. Халлоран вошёл в список 23 игроков сборной на чемпионат мира 2014.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте socceroos.com.au 

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу
Игроки ФК «Голд-Кост Юнайтед»
Игроки ФК «Брисбен Роар»
Игроки ФК «Фортуна» Дюссельдорф
Игроки ФК «Хайденхайм»
Игроки ФК «Аделаида Юнайтед»
Игроки ФК «Сеул»